Boavista FC - een Portugese voetbalclub
Madeinox-Boavista - een Portugese wielerploeg
FC Boavista - een Kaapverdische voetbalclub
Boavista RJ - een Braziliaanse voetbalclub

Zie ook
Boa Vista (doorverwijspagina)